Niemcy:
 Grengel – dzielnica Kolonii

Osoby:
 Christa Grengel – niemiecka teolog